— сценарий американского писателя и сценариста Трэйси Кинэна Винна ().

Фильмы по сценарию 
 Всё или ничего или Самый длинный ярд (1974) (The Longest Yard)
 Костолом (2001) (Mean Machine)
 Всё или ничего (2005) (The Longest Yard)